Дэн Абнетт (, род. 12 октября 1965) — британский писатель и комиксист. Основное направление творчества — фантастические книги и комиксы. В данный момент проживает и работает в городе Мейдстон, Англия.

Дэн Абнетт — создатель таких популярных на западе комиксов, как: Sinister Dexter, Black Light, Badlands, Atavar, Downlode Tales, Sancho Panzer, Roadkill, Death's Head и Wardog. Работал с Marvel и Dark Horse.

Для издательства «The Black Library» он написал романы о вселенной Warhammer 40000 в жанре военно-научной фантастики: цикл «Эйзенхорн» и цикл «Рейвенор», а также несколько книг цикла «Ересь Хоруса», ставших бестселлерами. Абнетт также написал три романа по миру Warhammer Fantasy. В конце 2008 года начал работать сценаристом в известном издательстве Marvel.

Библиография

Фэнтези

Warhammer Fantasy

White Wolves 
 Молоты Ульрика / Hammers of Ulric (2000) (в соавторстве с Ником Винсентом и Джеймсом Уоллисом)

Knights Panther 
 Всадники смерти / Riders of the Dead (2003)

Darkblade (в соавторстве с Майком Ли) 
 The Daemon’s Curse (2005)
 Bloodstorm (2005)
 Reaper of Souls (2006)
 Warpsword (2007)
 Lord of Ruin (2007)
 The Blood Price (2008)

Отдельные романы 
 Gilead’s Blood (2001) (в соавторстве с Ником Винсентом)

Фантастический боевик

Warhammer 40000

Ересь Хоруса 
 Возвышение Хоруса / Horus Rising (2006)
 Башня Молний (рассказ) / The Lightning Tower (2007)
 Легион / Legion (2008)
 Кровавые игры (рассказ) / Blood Games (2009)
 Сожжение Просперо / Prospero Burns (2010)
 Маленький Хорус (рассказ) / Little Horus (2011)
 Не ведая страха / Know No Fear (2012)
 Забытая империя / The Unremembered Empire (2013)
 Unmarked (рассказ) (2013)

Призраки Гаунта 
 Первый и Единственный / First & Only (1999)
 Создатель Призраков / Ghostmaker (2000)
 Of Their Lives in the Ruins of Their City (рассказ)
 Некрополь / Necropolis (2001)
 Почётная гвардия / Honour Guard (2001)
 Воспоминание (рассказ) / In Remembrance (2002)
 Оружие Танита / The Guns of Tanith (2002)
 Прямое серебро / Straight Silver (2002)
 Мученик Саббат / Sabbat Martyr (2003)
 Генерал-предатель / Traitor General (2004)
 Его последний приказ / His Last Command (2005)
 Броня презрения / The Armour of Contempt (2006)
 Только в смерти / Only in Death (2007)
 The Iron Star (рассказ) (2008)
 Кровавый пакт / Blood Pact (2009)
 Предел спасения / Salvation’s Reach (2011)
 Магистр войны / The Warmaster (2017)
 Анарх / The Anarch (2019)

Эйзенхорн 
 Региа Оккульта / Regia Occulta
 Инквизитор. Ордо Ксенос / Xenos (2001)
 Боевые потери (рассказ) / Missing in Action (2001)
 Инквизитор. Ордо Маллеус / Malleus (2001)
 Фон за дополнительную крону (рассказ) / Backcloth for a Crown Additional (2002)
 Инквизитор. Ордо Еретикус / Hereticus (2002)
 Загадочная смерть Титуса Эндора (рассказ) / The strange demise of Titus Endor (2010)
The Magos (2018)

Рейвенор 
 Рейвенор / Ravenor (2004)
 Шип вызывает Коготь (рассказ) / Thorn Wishes Talon (2004)
 Возвращение Рейвенора / Ravenor Returned (2005)
 Изображая терпение (рассказ) / Playing Patience (2006)
 Рейвенор-отступник / Ravenor Rogue (2008)

Биквин 
 Пария (2012)
 Покаянница (2021)
Pandemonium (TBA)

Валентин Драшер 
 The Curiosity (2003)
 Gardens of Tycho (2010)

Доктор Кто 
 Безмолвных звёзд движение / The Silent Stars Go By (2011)

Отдельные романы 
 Двуглавый орёл / Double Eagle (2004)
 Братья Змея / Brothers of the Snake (2007)
 Титаникус / Titanicus (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики 

Писатели по алфавиту
Писатели-фантасты Великобритании
Писатели Великобритании XXI века
Авторы вселенной Warhammer 40,000